Río Namangosa kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Río Paute, vattendrag, Morona Santiago, 
 Río Namangoza, vattendrag, Morona Santiago, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar